Bandhagen (buurt), buurt in Stockholm.
 Bandhagen (metrostation), metrostation in Stockholm.